Джеральд Бром () — американский художник-фантаст, знаменитый готической эстетикой своих работ. Иллюстратор книг, писатель и художник-постановщик фильмов в жанрах фэнтези и ужасов.

Биография 
Бром родился 9 марта 1965 года в Джорджии, США. Его отец был пилотом американских ВВС и служил на заграничных базах, поэтому детство Брома прошло во Франкфурте, Германия. Некоторое время Бром прожил и в Японии. За время службы в армии будущий художник так привык, что его называют только по фамилии, что почти забыл своё имя — Джеральд. Он подписывается, и просит называть его, просто «Бром».

С двадцати лет Бром занимается профессиональной иллюстрацией. Первое время он был связан с рекламным бизнесом. В 1989 году Джеф Изли пригласил его в штаб издательства TSR / WIzards of the Coast, занимающегося изданием настольных ролевых игр и книг по ним. Бром работал над книгами и коллекционными картами по вселенным Forgotten Realms, Dark Sun и Magic: The Gathering.

В 1994 году Бром ушёл из редакции TSR и стал свободным художником. Он сотрудничал с DC Comics, рисовал обложки для книг Майкла Муркока, Эдгара Берроуза. В 2000-е Бром снова стал частым гостем в Wizards of the Coast. Серия книг «Война Паучьей Королевы» под редакцией Роберта Сальваторе выходит в его оформлении, как и Цикл «Аватары». Он также принимал участие в работе над фильмами ужасов: Ван Хельсинг, Сонная лощина, Призраки Марса и другими; компьютерными играми: Doom I и II, Heretic I и II, и другими.

Бром живёт с женой и двумя детьми в Сиэтле.

Библиография

Премии

Номинации на премии

Ссылки 
 Официальный сайт
 Интервью Брома журналу «Мир Фантастики»

Художники-фантасты США
Художники-иллюстраторы США
Художники кино
Художники ролевых игр